Prøvesten har flere betydninger:
 Prøvesten - hovedbetydning - sten hvorpå man tester renhed af sølv og guld.
 Prøvesten (metafor)
 Prøvestenen - en stor kunstig ø, hvorpå der ligger et fort, hvis opgave oprindeligt var at beskytte indsejlingen til København.
 Prøvesten - blokskib på 58 kanoner
 Prøvesten - (Prytz) landligger landsted

Se også 
 Prøvestenscentret